Zgornja Pristava (Slovenske Konjice), een plaats in Slovenië
 Zgornja Pristava (Videm), een plaats in Slovenië